

Codici 
 NAX – codice vettore ICAO di Norwegian Air Shuttle
 nax – codice ISO 639-3 della lingua nakwi

Folklore 
 Nax – nome sérèr dell'entità del folklore senegalese dömm

Geografia

Svizzera 
 Nax – ex comune ora frazione di Mont-Noble, comune nel distretto di Hérens (Canton Vallese)